Ангерья — топоним в Эстонии:
 Ангерья — река на северо-западе Эстонии.
 Ангерья — деревня в уезде Рапламаа.
 Ангерья — улица в Таллине.